Aszanti – lud w Afryce
 Płaskowyż Aszanti
 Region Aszanti
 Ashanti Douglas – amerykańska wokalistka
 Ashanti – film amerykański z 1979 roku
 Ashanti – film indyjski z 1982 roku
 Bobo Ashanti – odłam Rastafari